Алес () - муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Орістано
 Алес () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар